В парному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Сью Баркер і Енн Кійомура виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Енн Сміт 6-2, 7-6.

Сіяні пари 

 Сью Баркер /  Енн Кійомура (чемпіонки)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чвертьфінал)

 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (півфінал)
 Пем Шрайвер /  Енн Сміт (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Cincinnati Masters